Просницкое сельское поселение — муниципальное образование в составе Кирово-Чепецкого район Кировской области России.

Административный центр — железнодорожная станция Просница.

История 
Просницкое сельское поселение образовано 1 января 2006 года согласно Закону Кировской области от 07.12.2004 № 284-ЗО.

Население

Состав 
В состав поселения входят 34 населённых пункта (население, 2010):

В 1998 году исключены из учётных данных Дом Подстанции и 1003 км.

Примечания

Ссылки 
 Сайт администрации поселения

Муниципальные образования Кирово-Чепецкого района
Сельские поселения Кировской области